Schalk steht für:

 Schalk, Schelm oder Witzbold
 Schalk (Gewand), Frauentracht

Schalk ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Schalk (* 1992), niederländischer Fußballspieler
 Andreas Schalk (* 1984), deutscher Unternehmer und Politiker (CSU), MdL Bayern
 Anton Schalk (1868–1951), österreichischer Politiler, Reichsratsabgeordneter
 Chaim Schalk (* 1986), kanadischer Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Christoph Schalk (* 1968), deutscher Psychologe, Coach und Autor
 Eduard Schalk, österreichischer Politiker (NSDAP)
 Ewald Schalk (* 1970), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Franz Schalk (1863–1931), österreichischer Dirigent
 Friedrich Schalk (1887–1962), deutscher Lehrer und Politiker (DNVP)
 Fritz Schalk (1902–1980), österreichischer Romanist
 Fritz Schalk (Politiker) (1925–1996), deutscher Politiker (SPD)

 Günther Schalk (* 1971), deutscher Baujurist

 Joseph Schalk (1857–1900), österreichischer Pianist
 Josefine Schalk (1850–1919), deutsche Malerin

 Konrad Schalk (1937–2014), deutscher Sportfunktionär und Parteifunktionär (NPD)
 Otto Schalk (1902–1981), deutscher Widerstandskämpfer
 Ray Schalk (1892–1970), US-amerikanischer Baseballspieler
 Richard Schalk (* 1912), österreichischer Politiker (NSDAP)
 Ronny Schalk (* 1979), deutscher Drehbuchautor
 Willi Schalk (* 1940), deutscher Manager
 Wilma Schalk-Niedermayer (1906–1998), österreichische Keramikerin, Bildhauerin und Malerin
 Wolfgang Schalk (* 1961), österreichischer Komponist, Gitarrist und Bandleader

Siehe auch:
 Schalck, Familienname
 Schalke
 Chalk (Begriffsklärung)
 Chalke